Abberton kan syfta på:

 Abberton, Essex – en ort och civil parish i Colchester, Essex, England
 Abberton, Worcestershire – en ort och civil parish i Worcestershire, England